scheur (mechanica), barst, reet of kloof in een materiaal.
 Scheur (rivier), een rivier in de Maas-Rijndelta in Zuid-Holland.
 Scheur (vaargeul), een vaarwater in de Noordzee, noord van het vasteland van België.